Марк-Андре Бедар (; ) — канадский биатлонист, участник этапов Кубка мира в составе сборной Канады, трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону среди юниоров в эстафете, многократный чемпион Канады.

После окончания сезона 2014/15 завершил спортивную карьеру

Биография 
Марк-Андре Бедар родился в 1986 году в канадском городе Сен-Габриэль-де-Валькартье, провинция Квебек. Здесь же он начал заниматься биатлоном. Начиная с 2004 года, Марк-Андре стал регулярно попадать в тройку призёров национального чемпионата. В 2004, 2005 и 2007 годах Бедар становился призёром чемпионата мира среди юниоров в составе эстафетной команды.

Кубок мира 
В сезоне 2008/2009 на этапе в норвежском Тронхейме Бедар дебютировал в Кубке мира. Свои первые очки молодой канадец смог набрать в сезоне 2009/10 на этапе в итальянской Антрсельве, когда Бедар смог стать 20-м в спринтерской гонке. В 2010 году Бедар в составе эстафетной сборной принял участие в зимних Олимпийских играх в Ванкувере и занял в ней высокое 10-е место. В сезоне 2012/2013 Бедар выступил лишь на этапе в немецком Оберхофе, и даже в одной из гонок он смог попасть в очки, заняв 37-е место в гонке преследования.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 

Биатлонисты Канады
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года